Чернятино — название населённых пунктов в России:

 Чернятино — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Чернятино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Чернятино — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Чернятино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Чернятино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Чернятино — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Чернятино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Чернятино — деревня в муниципальном образовании город Ефремов Тульской области.
 Чернятино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Чернятино — деревня в Любимском районе Ярославской области.